Enchiridion est un mot issu du grec qui désigne un traité ou un manuel. Parmi les ouvrages classiques portant ce titre, on trouve :
 lEnchiridion de Sextus Pomponius, juriste romain du 
 lEnchiridion d'Épictète, philosophe stoïcien.
 lEnchiridion ad Laurentium, sous-titré de fide, spe et caritate de Saint Augustin (), bref exposé de la piété chrétienne.
 l’Enchiridion militis christiani d'Érasme.
 l’Enchiridion d’Erfurt (1524) est le second hymnaire luthérien.
 l' Enchiridion ou brief recueil du droict escrit (1627), de Jean Imbert.
 l'''Enchiridion du pape Léon, recueil d'oraisons, de psaumes et de formules d'occultisme attribué au pape Léon III, publié au .
 lEnchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, une compilation de textes de référence en matière de foi et de morale par Heinrich Joseph Dominicus Denzinger, théologien catholique du .
 l, compilation de documents officiels de l'Église catholique depuis le concile Vatican II des années 1960.
 lEnchiridion Biblicum'', compilation de documents officiels de l'Église catholique sur la Bible.